Toren van Babel, een bouwwerk uit de Bijbel
 De Toren van Babel (Rotterdam), een schilderij van Pieter Bruegel de Oude
 De Toren van Babel (Wenen), een schilderij van Pieter Bruegel de Oude
 De Toren van Babel (Roelant Savery), een schilderij van Roelant Savery
 Tower of Babel (1986), een computerspel uit 1986
 Tower of Babel (1989), een computerspel uit 1989